Die Métropole d’Aix-Marseille-Provence ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Métropole in den Départements Bouches-du-Rhône, Var und Vaucluse der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sie wurde am 28. August 2015 gegründet und umfasst 92 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Marseille. Eine Besonderheit ist die départementübergreifende Struktur der Gemeinden.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2016 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté urbaine Marseille Provence Métropole
 Syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence
 Communauté d’agglomération du Pays d’Aix
 Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
 Communauté d’agglomération du Pays de Martigues
 Communauté d’agglomération Salon-Étang de Berre-Durance (Agglopole Provence)

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

AixMarseilleProvence
Gemeindeverband im Département Bouches-du-Rhône
Gemeindeverband im Département Var
Gemeindeverband im Département Vaucluse
Gegründet 2015